Llista d'asteroides del 182001 al 183000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|182001-182100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|182101-182200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|182201-182300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|182301-182400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|182401-182500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|182501-182600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|182601-182700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|182701-182800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|182801-182900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|182901-183000 [ modifica]

|-
|}